Пычим:

 Пычим — река в Республике Коми.
 Пычим — посёлок в Сыктывдинском районе Республики Коми.